En botanique :
 le Raisin de mer (Ephedra distachya) est un sous-arbrisseau, de la famille des Éphédracées ;
 on désigne parfois sous le nom de Raisin de mer le Raisinier bord de mer (Coccoloba uvifera), une plante arbustive de la famille des Polygonacées ;
 on appelle aussi « raisin de mer » les fructifications des plantes ci-dessus ;
 Umibudō, certaines algues consommées au Japon et particulièrement à Okinawa.
 En zoologie, on appelle « raisin de mer » les grappes d'œufs pondues par les seiches.